(tabou en anglais) peut faire référence à :

Jeu 
 Taboo, un jeu de société

Arts

Cinéma et télévision 
 Taboo, une série de films pornographiques des années 1980
 Taboo, une série britannique diffusée sur BBC One en 2017

Musique 
 Taboo,  un chanteur américain de hip-hop, membre du groupe des Black Eyed Peas
 Taboo,  de Kumi Kōda sorti sous le label Rhythm Zone le  au Japon.
 Taboo, chanson de Christabelle Borg (2018).

Voir aussi